Plac Powstańców Śląskich w Chorzowie
 Plac Powstańców Śląskich w Katowicach
 Plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Powstańców Śląskich